Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2018/2019 odbyły się w kanadyjskiej miejscowości Quebec. Jednocześnie była to dziesiąta edycja cyklu Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich. Konkurencje były rozgrywane 22, 23 i 24 marca 2019. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem dowolnym, drugą konkurencją były biegi ze startu wspólnego na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym, cykl zamknęły biegi pościgowe na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem dowolnym.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Sprint s. dowolnym

10 km s. klasycznym (start masowy)

10 km s. dowolnym (bieg pościgowy)

Mężczyźni

Sprint s. dowolnym

15 km s. klasycznym (start masowy)

15 km s. dowolnym (bieg pościgowy)

Klasyfikacja PŚ po zawodach 
 Czołówki klasyfikacji Pucharu Świata po zawodach w Quebecu.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2018/2019
Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Puchar Świata w biegach narciarskich w Quebecu
2019 w Kanadzie